Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2009 war die 6. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 21. bis 28. Februar des Jahres erstmals in der kanadischen Stadt Vancouver, British Columbia statt. Gespielt wurde, ein Jahr vor den Winter-Paralympics, im Vancouver Paralympic Centre. Im Finale bezwangen die Gastgeber das Team aus Schweden mit 9:2. Kanada trug sich zum ersten Mal in die Siegerliste der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft ein. Die deutsche Mannschaft konnte den dritten Platz und eine Bronzemedaille bejubeln.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt. Im Gegensatz zu den vorherigen Turnieren wurden die Spiele auf acht statt sechs Ends angesetzt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2007 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2008 in Prag, Tschechien.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Deutschland, Schweden, Kanada und die Vereinigten Staaten qualifizierten sich für die Play-offs. Wegen Punktgleichheit mussten die Mannschaften von Platz 5 bis 9 die Platzierungen untereinander ausspielen.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Samstag, 21. Februar 2009 12:30

Runde 2 
 Samstag, 21. Februar 2009 12:30

Runde 3 
 Sonntag, 22. Februar 2009 12:30

Runde 4 
 Sonntag, 22. Februar 2009 18:00

Runde 5 
 Montag, 23. Februar 2009 12:30

Runde 6 
 Montag, 23. Februar 2009 18:00

Runde 7 
 Dienstag, 24. Februar 2009 12:30

Runde 8 
 Dienstag, 24. Februar 2009 18:00

Runde 9 
 Mittwoch, 25. Februar 2009 12:30

Runde 10 
 Mittwoch, 25. Februar 2009 18:00

Runde 11 
 Donnerstag, 26. Februar 2009 09:00

Runde 12 
 Donnerstag, 26. Februar 2009 14:30

Tie-Breaker – Platzierungsspiele

Runde 1 
 Donnerstag, 26. Februar 2009 20:00

Runde 2 
 Freitag, 27. Februar 2009 09:00

Runde 3 
 Freitag, 27. Februar 2009 14:30

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Freitag, 27. Februar 2009 20:00

Dritter gegen Vierter 
 Freitag, 8. Februar 2008 10:00

Halbfinale 
 Samstag, 28. Februar 2009 09:00

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 28. Februar 2009 14:30

Finale 
 Samstag, 28. Februar 2009 14:30

Endstand

Weblinks 

 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2009
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Vancouver
Behindertensport (Kanada)
Curling (Kanada)